Halfdan ou Halvdan est un prénom scandinave signifiant littéralement « à demi Danois ». Il est notamment porté par :

Moyen Âge 

 Halfdan le Vieux, ancêtre légendaire de nombreux rois
 Halfdan (fl. 782–807), chef danois entré au services des Francs
 Halfdan le Vaillant, père d'Ivar Vidfamne
 Halfdan, roi de Danemark légendaire de la dynastie des Skjöldung
 Halfdan Hvitbeinn, roi norvégien légendaire de la dynastie des Ynglingar
 Halfdan le Doux, roi norvégien légendaire de la dynastie des Ynglingar
 Halfdan le Noir (mort vers 860), roi du Vestfold, père de Harald à la Belle Chevelure
 Halvdan Kvite et Halvdan Svarte, fils de Harald à la Belle Chevelure
 Halfdan Ragnarsson (mort en 877), roi viking d'York
 Halfdan (mort en 910), roi de Northumbrie avec Eowils

Ère moderne 

 Halfdan Kjerulf (1815-1868), compositeur norvégien
 Halfdan Egedius (1877-1899), peintre norvégien
  (1915-2002), poète danois
 Halfdan T. Mahler (né en 1923), médecin danois
 Halvdan Ljosne (1929-2006), peintre norvégien
 Halvdan Sivertsen (né en 1950), musicien norvégien
 Halfdan E (né en 1965), musicien danois

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom scandinave